

Toponyme 

 Béni-Abbés, ville située dans le sud ouest de l'Algérie ;
 Majel Bel Abbès, ville du centre-ouest de la Tunisie ;
 Ouled Abbes, commune algérienne ;
 Sidi-Bel-Abbès, ville du Nord-Ouest de l'Algérie située à 83 kilomètres au sud d'Oran ;
 USM Bel-Abbès, club de football de Sidi-Bel-Abbès ;
 Wilaya de Sidi Bel Abbès, wilaya algérienne.

Patronyme 

 Abdel-Kader Abbes (né en 1914), coureur cycliste français
 Claude Abbes (1927-2008), footballeur français
 Farouk Ben Abbes, militant belge pro-palestinien
 Radouane Abbes (né en 1965), footballeur algérien
 Sofiane Abbès (né en 1984), footballeur algérien
 Makram Abbès, universitaire français

Prénom 

Abbes (en arabe : ) est un prénom arabe et hébreu masculin qui signifie austère, sourcilleux. Il désigne aussi lion. 

 Format Abbès : 

 Autres personnes portant ce prénom : Abbès Zouache, historien et philologue médiéviste, chercheur au CNRS, directeur de 2017 à 2021 du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS) devenu en 2021 le Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA), directeur des études de l'institut français d'archéologie orientale du Caire (2021-).

 Format Abbes :

Autres 
 Om Abbes, long métrage tunisien
 SC Bel-Abbès, ancien club de football algérien
 Sidi Bel Abbès, film français
 Sidi Bel Abbès, paquebot français torpillé durant la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme